Cafe Del Sol ist ein deutsches Systemgastronomie-Konzept, es wird von der Gastro & Soul GmbH mit Sitz in Hildesheim verwaltet.

Geschäftsmodell 

Cafe Del Sol ist Deutschlands erstes Freestander-Restaurant-Konzept im Fullservice Segment. Die Speisekarte bietet Burger, Wraps, Pizza, Pasta und Schnitzel, aber auch Salate und Snacks für den kleinen Hunger. Das Getränkesortiment umfasst u. a. Softdrinks, Bier, Kaffee und Tee sowie Cocktails, Longdrinks und Weine.

Ein Frühstücksbuffet am Samstag und der Sonntagsbrunch werden zum Pauschalpreis angeboten. Jede Filiale hat das gleiche standardisierte Angebot; die Preise können regional variieren.

Das jeweilige Gebäude des Cafés ist ein einstöckiger standardisierter Bau mit viel Holz im Kolonialstil, flach gegiebeltem Dach sowie überdachten und beheizbaren umlaufenden Verandas und Terrassen. Das Vorbild der Villa steht auf Kuba. Die einzeln stehenden, auf der „grünen Wiese“ erbauten sogenannten Freestander bieten 200 Plätze im Innenbereich und 180 außen. Etwa fünfzig Voll- und Teilzeitkräfte arbeiten in einem Cafe Del Sol.

Mittlerweile sind deutschlandweit 32 Cafe Del Sol-Restaurants entstanden, davon eines in Innenstadtlage von Wiesbaden.

Im Januar 2015 eröffnete in Klagenfurt am Wörthersee das erste Cafe Del Sol in Österreich.

Geschichte 

Nach zweijähriger Vorbereitung wurde das erste Restaurant 2001 in Hildesheim gegründet. 2014 existierten bereits 27 Niederlassungen; eine weitere Expansion wird angestrebt.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Gastro & Soul – Betreiber von Cafe Del Sol

Einzelnachweise 

Betrieb der Systemgastronomie
Gastronomiebetrieb (Niedersachsen)
Unternehmen (Hildesheim)
Gegründet 2001